Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Tarragona. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 43000.

 
Tarragona
Gemeenten